P
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák